projektor (urządzenie optyczne) – wyświetlanie obrazu na ekranie zwany skrótowo rzutnikiem;
 projektor gwiazdowy – urządzenie używane w planetarium
 projektor komputerowy
 projektor elektronowy
 rzutnik przeźroczy – projekcja z kliszy aparatu fotograficznego
 pleograf (model hist.) – polski aparat kinematograficzny z 1894
 Projektor (grupa muzyczna)

Zobacz też 
 Projekcja
 Rzutowanie